Georgina Rodríguez puede referirse a:

 Georgina Rodríguez Coutiño (1962-), artista mexicana.
 Georgina Rodríguez (1995-), modelo española.